C6H3Cl3 – formula molecolare dell'1,2,4-triclorobenzene
C6H3Cl3 – formula molecolare dell'1,3,5-triclorobenzene

Formule molecolari